Płoń – jezioro na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, położone w województwie zachodniopomorskim
 płoń – inaczej połynia

Zobacz też: Płonia (rzeka)